Нирско (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1327 году.

География 
Расположен к юго-западу от города Клатови, недалеко от границы с Германией, в верховьях реки Углава, на высоте 488 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Китцинген, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Пльзенского края